Baumer ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Baumer (* 1986), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Produzentin
 Christoph Baumer (* 1952), Schweizer Kulturforscher, Entdeckungsreisender, Fotograf und Autor
 Daniela Baumer (* 1971), Schweizer Kajakfahrerin
 Eduard Baumer (1876–1939), deutscher Ingenieur und Politiker (BVP)
 Heinrich Baumer (1891–1962), deutscher Schreiner und Politiker (Zentrum, CDU)
 Iso Baumer (1929–2021), Schweizer Sprach- und Religionswissenschaftler
 Johann Paul Baumer (1725–1771), deutscher Mediziner
 Johann Wilhelm Baumer (1719–1788), deutscher Mediziner
 Lewis Baumer (1870–1963), britischer Maler
 Ludwig Baumer (1908–1977), deutscher Mediziner und Psychiater
 Maurice Baumer (1900–1975), britischer Autorennfahrer
 Michael Baumer (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Simon Baumer (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Susie Baumer (* 1966), australische Schwimmerin
 Tim Baumer (* 1997), deutscher Futsalspieler

 Verena Baumer-Müller (* 1935), Schweizer Historikerin

Baumer steht dür:
 Baumer Group, Schweizer Technologieunternehmen

Siehe auch:
 Schulten-Baumer
 Bäumer